Юрбес () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Серне. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сент-Амарен (округ Тан).

Площадь коммуны — 12,68 км², население — 487 человек (2006) с тенденцией к снижению: 450 человек (2012), плотность населения — 35,5 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 457 человек, а в 2012 году — 450 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 279 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 205 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности 73,5 %, в 1999 году — 73,8 %). Из 205 активных трудоспособных жителей работали 186 человек (104 мужчины и 82 женщины), 19 числились безработными (6 мужчин и 13 женщин). Среди 74 трудоспособных неактивных граждан 15 были учениками либо студентами, 42 — пенсионерами, а ещё 17 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 187 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 450 человек. При этом медиана доходов составила 19255,5 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки